Örményes, Jász-Nagykun-Szolnok megye
 Örményes, (rom.: Armeniş) Románia, Krassó-Szörény megye
 Örményestanya, (rom.: Armeniş) Románia, Maros megye
 Bükkörményes (Örményes; Urmeniş)
 Mezőörményes (Örményes; Urmeniş)
 Örményes-patak, a Maros mellékfolyója.